Вільгельміна — жіноче ім'я, аналог імені Вільгельм.

 Вільгельміна (комуна) — адміністративна комуна в Швеції.

 Вільгельміна — місто у Швеції, у лені Вестерботтен.

 Вільгельміна (швед. Vilhelmina) — містечко (tätort, міське поселення) у північній Швеції в лені Вестерботтен.

 Вільгельміна Лаґерхольм, Вільгельміна Катаріна Лаґерхольм (швед. Wilhelmina Catharina Lagerholm) (25 березня 1826 Еребру, провінція Нерке, Швеція — 19 червня 1917 Стокгольм) — шведська художниця.

 392 Вільгельміна (392 Wilhelmina) — астероїд головного поясу.

 Авґуста Вільгельміна Гессен-Дармштадтська, повне ім'я Марія Авґуста Вільгельміна Гессен-Дармштадтська (нім. Marie Auguste Wilhelmine von Hessen-Darmstadt), (14 квітня 1765—30 березня 1796) — принцеса Гессен-Дармштадтська, донька ландграфа Георга Вільгельма Гессен-Дармштадтського та Марії Луїзи Лейнінгенської, дружина герцога Цвайбрюкенського Максиміліана.

 Вільгельміна (королева Нідерландів), Вільгельміна Гелена Пауліна Марія (нід. Wilhelmina Helena Pauline Marie, МФА: [ˌʋɪlɦɛlˈmina]; 31 серпня 1880, Гаага, Нідерланди — 28 листопада 1962, Апелдорн, Нідерланди) — королева Нідерландів (1890—1948). Зрікшись престолу, мала титул принцеси.

 Вільгельміна фон Бремен (англ. Wilhelmina von Bremen; нар. 13 серпня 1909 — пом. 16 липня 1976) — американська легкоатлетка.

 Фредеріка Вільгельміна Прусська (нім. Friederike Luise Wilhelmine von Preußen), (нар. 30 жовтня 1796 — пом. 1 січня 1850) — прусська принцеса.

 Вільгельміна Івановська (пол. Wilhelmina Iwanowska; 2 вересня 1905 — 16 травня 1999) — польський астроном, член Польської АН (1956).

 Вільгельміна Пруська, Фрідеріка Софія Вільгельміна Пруська (нім. Friederike Sophie Wilhelmine von Preußen; 3 липня 1709, Потсдам — 14 жовтня 1758, Байройт) — старша донька пруського короля Фрідріха Вільгельма I та його дружини Софії Доротеї Ганноверської.

 Вільгельміна Гессен-Кассельська (нім. Wilhelmine von Hessen-Kassel), (25 лютого 1726—8 жовтня 1808) — принцеса Гессен-Кассельська донька принца Максиміліана та Фредеріки Шарлотти Гессен-Дармштадтської, дружина принца Генріха Прусського.

 Вільгельміна Марія Данська (дан. Vilhelmine Marie af Danmark), (нар. 18 січня 1808 — пом. 30 травня 1891) — данська принцеса з Ольденбурзької династії.

 Вільгельміна Котт, Вільгельміна «Мінні» Ґерінджер-Котт (англ. Wilhelmina «Minnie» Geringer-Kott; 7 березня 1880(18800307) Перу, Іллінойс, США — 6 вересня 1994, Чикаґо, Іллінойс, США) — американська супердовгожителька.

 Вільгельміна Брауншвейг-Люнебурзька, Вільгельміна Амалія Брауншвейг-Люнебурзька (нім. Wilhelmine Amalie von Braunschweig-Lüneburg чеськ. Amálie Vilemína Brunšvicko-Lüneburská угор. Vilma Amália Braunschweig–Lüneburgi нар. 21 квітня 1673 [5], Люнебург, герцогство Брауншвейг-Люнебург — пом. 10 квітня 1742 [5], Відень, ерцгерцогство Австрія) — принцеса з дому Вельфів.

 Магдалена Вільгельміна Вюртемберзька (нім. Magdalena Wilhelmine von Württemberg), (1677—1742) — німецька шляхтянка, маркграфиня Баден-Дурлахська.

 Вільгельміна Кароліна Данська, Вільгельміна Кароліна Данська і Норвезька (нім. Wilhelmine Karoline von Dänemark und Norwegen; нар. 10 липня 1747, Копенгаген — пом. 14 січня 1820, Кассель) — принцеса Данська і Норвезька, курфюрстіна Гессен-Кассельська.

 Вільгельміна Прусська (1751—1820) — донька принца Пруссії Августа Вільгельма та принцеси Брауншвейг-Вольфенбюттельської Луїзи Амалії.